SSL förkortning för: 

 Secure Sockets Layer, krypteringsstandard
 Sodalitium Sancti Laurentii
 Societas Sancti Laurentii, bönegemenskap inom Svenska kyrkan
 Svenska superligan, Sveriges högsta division i innebandy för herrar och damer
 Strängnäs Simanjiro Loiborsoit är en vänortsförening 
Solid State Logic är en tillverkare av professionella ljudmixrar och studioelektronik, med huvudkontor i England